Claudia (voornaam)
Claudia (film)
Cláudia, gemeente in Brazilië
Claudia, oud Romeins geslacht
Claudia (Vestalin), lid van dit geslacht